В парному розряді жіночого тенісного турніру Taranto Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Алексія Дешом і Флоренсія Лабат виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Голарса і Енн Гроссман 6–2, 7–5.

Сіяні пари 

 Каті Каверзасіо /  Наталі Ерреман (півфінал)
 Лаура Голарса /  Енн Гроссман (фінал)

 Алексія Дешом /  Флоренсія Лабат (чемпіонки)
 Радка Бобкова /  Євгенія Манюкова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ilva Trophy